Holsingerius är ett släkte av kräftdjur. Holsingerius ingår i familjen Hadziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Holsingerius